Disa – nome comune dell'Ampelodesmos mauritanicus
DISA – azienda metallurgica danese, già produttrice di armi commercializzate con il nome Madsen